Ванья (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Ванья (река) — река в России, протекает в Свердловской области и Тюменской области.
 Ванья — девичья фамилия венгерской гандболистки Марии Вадас.